Даллапиккола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Даллапиккола, Лаура (1911—1995) — итальянская переводчица с немецкого и библиотекарь.
 Даллапиккола, Луиджи (1904—1975) — итальянский композитор, пианист и педагог, пионер додекафонии в Италии.